За около 1000 години съществуване на Византийската империя нейната столица Константинопол е обсаждана 24 пъти. Само 2 пъти обаче обсадата е била успешна и градът е превзет:
 през 1204 г. – от кръстоносците (Четвърти кръстоносен поход), и
 през 1453 г. – от османските турци.

Обсада от перси и араби 
Основни статии: Арабско-византийски войни, Персийско-византийски войни

 Първа обсада на Константинопол от съюз между авари и перси през 626 г.
 Първа арабска обсада през 674 – 678 г.
 Втора арабска обсада през 717 – 718 г.

Обсада от българи и руси 
Основни статии: Българо-византийски войни, Руско-византийски войни

 Българска обсада от войските на хан Крум през 813 г.
 Първа руска обсада от войските на Асколд и Дир през 860 г.
 Втора руска обсада от войските на княз Игор през 941 г.

Обсада от кръстоносци 
Основни статии: Първи кръстоносен поход, Четвърти кръстоносен поход

 Обсада на Константинопол при Първия кръстоносен поход през 1097 г.
 Превземане на Константинопол при Четвъртия кръстоносен поход през 1204 г.

Обсада от българи и никейци 
 Обсада на Константинопол през 1235 г.

Обсада от турци 

 Първа турска обсада 1396
 Втора турска обсада 1422
 Трета турска обсада и падане на Константинопол през 1453 година

Вижте също 
 Превземане на Константинопол